AFC Ajax in het seizoen 2015/16 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2015/16 (vrouwen)